Шалап — село в Целинном районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения Шалапский сельсовет.

История 
Основано в 1726 г. 

В 1928 году село Шалапское состояло из 393 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Шалапского сельсовета Яминского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
В 1928 году в селе Шалапское основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)